АТЗТ «Фаворит» — підприємство агропромислового комплексу України; засноване у лютому 1994 року в місті Житомирі.

До складу компанії входять 5 підприємств:
 АТЗТ «Фаворит»;
 ВАТ «Галіївський маслозавод ім. В. Ф. Мазуркевича»;
 ДП «Корецький цукровий завод»;
 ЗАТ "Маслозавод «Прилуки»;
 ДП «Фаворит-Опт»;
 ДП «Фаворит-Транс».

Продукція компанії реалізується в Україні і за кордоном.

Основні напрямки діяльності 
 виробництво продуктів промислової групи (масла вершкового, сухого знежиреного молока, згущеного молока, цукру бурякового);
 виробництво продуктів споживчої групи (фасованого масла в асортименті, згущеного молока в банках, цукру фасованого);
 гуртова торгівля виробленою продукцією;
 міжнародні транспортні перевезення.

Посилання 
Сайт компанії «Фаворит» 

Підприємства Житомира
Сільськогосподарські підприємства України
Підприємства, засновані 1994
1994 в Житомирі